«Волше́бные покрови́тели», «Волшебные родители» или «Чудители» () — американско-канадский мультсериал, который придумал и создал аниматор Бутч Хартман. Мультсериал создали студии Billionfold Inc. и Frederator Studios для телеканала Nickelodeon.

Сюжет 
Тимми Тёрнер — обычный 10-летний мальчик, живёт со своими родителями в провинциальном городе Диммсдейл. У него идентичная жизнь, за ним присматривает няня, грубая и злобная девочка-подросток Викки. Но всё меняется, когда Тимми узнаёт, что его рыбки Космо и Ванда (позднее, также Пуф и Спарки) в действительности феи, муж и жена, приставленные к нему в качестве волшебных покровителей. Тимми быстро узнаёт, что его феи способны исполнить любое его желание (с некоторыми ограничениями). Неопытность Тимми в некоторых вопросах иногда приводит к загадыванию желаний, которые непреднамеренно оборачиваются катастрофой, и он вместе со своими друзьями должен найти способ исправить ситуацию.

В ходе развития сюжета Тимми, помимо прочего, также обзаводится врагами. Его заклятый враг, школьный учитель Дензел Крокер, в противоположность другим взрослым, твёрдо верит в существование фей и долгое время занимается их поиском. Он представляет потенциальную опасность для Тимми, поскольку в соответствии с «Da Rules» (толстая книга, описывающая, что могут и не могут желать дети, и как должны поступать волшебные покровители), если кто-то из посторонних обнаружил покровителей, он разлучается с ними навсегда.

Также в сериале присутствует персонаж по имени Юрген Фон Стрэнгл (являющийся пародией на Арнольда Шварценеггера), крупный и крутой покровитель, который испытывает личную неприязнь к Тимми и его опекунам. Он является создателем чудо-мира.

Персонажи мультсериала

Основные 
 Тимми Тёрнер (, озвучивает Тара Стронг, в пилотной серии — Мэри Кей Бергман) — 10-летний мальчик, крестник Космо и Ванды.
 Космо (, озвучивает Даран Норрис) — фея с зелёными волосами, волшебный покровитель Тимми.
 Ванда (, озвучивает Сьюзан Блэйксли) — фея с розовыми волосами, волшебная покровительница Тимми.
 Пуфф (, озвучивает Тара Стронг) — сын Космо и Ванды.
 Хлоя Кармайкл (, озвучивает Кари Уолгрен) — подружка Тимми.

Другие 
 Мистер Тёрнер (, озвучивает Даран Норрис) и Миссис Тёрнер (, озвучивает Сьюзан Блэйкли) — родители Тимми.
 Викки (, озвучивает Грэй ДеЛайл) — злая нянька Тимми.
 Дензел Крокер (, озвучивает Карлос Алазраки) — учитель Тимми, который хочет захватить фей и доказать что он не идиот.
 Спарки (, озвучивает Мэдди Тейлор) — волшебный пёс Тимми.
 Миссис Крокер (англ. Mrs Crocker, озвучивает Карлос Алазраки) — Мама Дензела Крокера. Старая женщина с седыми волосами. Носит юбку, туфли и очки.

Список серий

Русский дубляж

SDI Sun Studio Russia (1—4 сезоны)

Арт Дубляж (5—6 сезоны)

SDI Media Ukraine (7—9 сезоны)

Burning Bush (10 сезон)

История производства 

Продюсер и автор оригинальной идеи Бутч Хартман первоначально разработал «Волшебных покровителей» как 7-минутный короткометражный мультфильм «The Fairy OddParents!» () для шоу Фреда Сайберта Oh Yeah! Cartoons. Для 3-го сезона шоу Хартман создал ещё шесть эпизодов. Позже представители кабельного канала Nickelodeon вышли на связь с Хартманом и предложили ему договор на производство шести эпизодов «The Fairly OddParents», каждый из которых должен был состоять из двух 11-минутных серий. Премьера нового мультсериала состоялась 30 марта 2001 года. 8 февраля 2018 года на своём Youtube канале Бутч Хартман объявил что прекращает сотрудничество с Nickelodeon.

См. также 
 Губка Боб Квадратные Штаны
 Эй, Арнольд!

Примечания

Ссылки 

 Раздел The Fairly OddParents на сайте Nick.com

 
Мультсериалы на английском языке
Мультсериалы США, запущенные в 2001 году
Мультсериалы США, завершённые в 2017 году
Мультсериалы США в жанре фэнтези
Мультсериалы канала Nickelodeon
Мультсериалы Канады
Мультсериалы Warner Bros.
Телесериалы-спин-оффы
Возобновлённые после закрытия телесериалы
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Калифорнии
Frederator Studios
Телесериалы с совмещением живых актёров и анимации